A Chave simples masculino do Torneio de Roland Garros de 2015 teve Rafael Nadal como defensor do título. Após vencer e tornar-se 9 vezes campeão, Nadal bateu o recorde de maior número de troféus conquistados num mesmo torneio do Grand Slam e tornou-se o primeiro homem a erguer em Paris o troféu cinco vezes seguidas, porém, em 2015 Rafael Nadal perdeu pela segunda vez em Roland Garros na carreira, nas quartas-de-finais para Novak Djokovic, então número 1 do mundo, por 3 sets a 0.

Na decisão o sérvio número 1 do ranking Novak Djokovic, tomou uma virada do suíço Stan Wawrinka, por 4–6, 6–4, 6–3, 6–4, sendo o primeiro título em Roland Garros do suíço, e impedindo o unico Grand Slam faltante para Djokovic.

A cerimonia contou com a entregas dos troféu pelo tri-campeão Gustavo Kuerten.

Cabeças-de-chave

 Novak Djokovic (Final)
 Roger Federer (Quartas-de-final)
 Andy Murray (Semifinais)
 Tomáš Berdych (Quarta Rodada)
 Kei Nishikori (Quartas-de-finais)
 Rafael Nadal (Quartas-de-finais)
 David Ferrer (Quartas-de-finais)
 Stan Wawrinka (Campeão)
 Marin Čilić (Quarta Rodada)
 Grigor Dimitrov (Primeira rodada)
 Feliciano López (Primeira rodada)
 Gilles Simon (Quarta Rodada)
 Gaël Monfils (Quarta Rodada)
 Jo-Wilfried Tsonga (Semifinais)
 Kevin Anderson (Terceira Rodada)
 John Isner (Segunda Rodada)

<ol start="17">
 David Goffin ''(Terceira Rodada)
 Tommy Robredo ''(Segunda Rodada)
 Roberto Bautista Agut ''(Segunda Rodada)
 Richard Gasquet ''(Quarta Rodada)
 Pablo Cuevas ''(Terceira Rodada)
 Philipp Kohlschreiber ''(Segunda Rodada)
 Leonardo Mayer ''(Terceira Rodada)
 Ernests Gulbis ''(Segunda Rodada)
 Ivo Karlović ''(Primeira rodada)
 Guillermo García-López ''(Primeira rodada)
 Bernard Tomic ''(Segunda Rodada)
 Fabio Fognini ''(Segunda Rodada)
 Nick Kyrgios ''(Terceira Rodada)
 Adrian Mannarino ''(Primeira rodada)
 Viktor Troicki ''(Segunda Rodada)
 Fernando Verdasco ''(Segunda Rodada)

Finais

Metade Superior

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Metade Abaixo

Seçao 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Ligações externas
 Chaves 

S
Torneio de Roland Garros - Simples masculino